Безбог може да означава няколко неща:

 Хижа Безбог, разположена в Северен Пирин
 Безбожкото езеро, разположено в Северен Пирин
 Връх Безбог, връх в Пирин планина
 Безбожка река, река извираща от Безбожкото езеро
 Безбог, български филм от 2016 година